Bliżnij () – nazwa toponimów w Rosji

 Bliżnij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie czelabińskim
 Bliżnij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kemerowskim
 Bliżnij – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Bliżnij – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Bliżnij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Bliżnij – chutor w rejonie aleksandrowo-gajskim obwodu saratowskiego
 Bliżnij – chutor w rejonie nowouzienskim obwodu saratowskiego
 Bliżnij – chutor w obwodzie wołgogradzkim

Strony ujednoznaczniające